Любомир Маснер (; 18 апреля 1934) — канадский энтомолог, гименоптеролог, президент-основатель Международного общества исследователей перепончатокрылых насекомых (International Society of Hymenopterists, 1982), крупный специалист по наездникам, открывший и описавший более 300 новых для науки видов и родов этих мелких паразитических насекомых.

Биография 
Родился 18 апреля 1934 года. В 1952 и 1957 годах получил степени бакалавра и мастера наук в Пражском университете. В 1962 году получил докторскую степень по энтомологии в Чехословацкой Академии наук.
.
 1957—1968 — Research Scientist Institute of Entomology, Czechoslovak Academy of Sciences, Прага
 1969—1983 — Research Scientist Canadian Civil Service, Agriculture Canada, Канада
 С 1983— … — Senior Research Scientist (RS-4) Biosystematics Research Division, Agriculture Canada, Canadian National Insect Collection Оттава
 С 1986— … — член комитета по грантам CanaColl Foundation.
 1986—2005 — член совета директоров American Entomological Institute.

Награды и признание 
Учитывая заслуги в гименоптерологии в честь 75-летия Маснера был издан юбилейный том журнала ZooKeys, в котором собраны статьи учёных из разных стран мира с описаниями новых видов насекомых, названных в честь канадского энтомолога.
 Gold Medal Award (1999, Entomological Society of Canada)
 Член Entomological Society of America
 Член Entomological Society of Canada
 Президент International Society of Hymenopterists (1982—1987)

Таксоны (более 70), названные в честь Любомира Маснера

 Родового уровня
 Masner Mikó & Deans
 Masner lubomirus Deans & Mikó, 2009
 Masnerella Özdikmen
 Masneretus Buhl
 Masneria Szabó
 Masnerium Polaszek
 Masnerolyta Buhl
 Masneroma Bouček
 Masnerosema Sundholm

 Видового уровня
 Neanaperiallus masneri
 Acanthaegilips masneri Sporrong & Ros-Farré
 Adelphe masneri Kimsey
 Agriotypus masneri Bennett
 Alabagrus masneri Sharkey
 Alysia masneri Wharton
 Anaprixia masneri Mason
 Anastatus masneri Gibson
 Andesianellus masneri Anderson & Morrone
 Apodryinus masneri Olmi
 Apometagea masneri Heraty
 Araucastigmus masneri Finnamore
 Eriastichus masneri La Salle
 Другие

Основные труды 
Крупный специалист по паразитических перепончатокрылым насекомым, исследовал фауну и систематику надсемейств Proctotrupoidea, Platygastroidea и Ceraphronoidea.
Маснер открыл и впервые для науки описал 367 новых видов и 85 новых родов, и даже 3 новых семейства Ambositrinae, Peradeniidae, и Maamingidae. Им проведена полная в объёме мировой фауны монографическая родовая ревизия таких семейств, как Scelionidae (Masner 1976), Platygastridae (Masner and Huggert 1989) и Diapriidae (Masner and García 2002); им проведена фундаментальная реклассификация надсемейства Ceraphronoidea (Masner and Dessart 1967). Автор более 100 научных публикаций.

 Masner L. (1965). The types of Proctotrupoidea (Hymenoptera) in the British Museum (Nat. Hist.) and the Hope Department of Entomology (Oxford). Bulletin of the British Museum (Natural History), Supplement 1: 1—154.
 Masner L., Muesebeck CFW (1968). The types of Proctotrupoidea (Hymenoptera) in the United States National Museum. United States National Museum Bulletin 270: 1—143.
 Masner L. (1976). Revisionary notes and keys to world genera of Scelionidae (Hymenoptera: Proctotrupoidea). Memoirs of the Entomological Society of Canada 97: 1—87.
 Masner L. (1980). Key to genera of Scelionidae of the Holarctic region, with descriptions of new genera and species (Hymenoptera: Proctotrupoidea). Memoirs of the Entomological Society of Canada 113: 1—54.
 Masner L., Huggert L. (1989). World review and keys to genera of the subfamily Inostemmatinae with reassignment of the taxa to the Platygastrinae and Sceliotrachelinae (Hymenoptera: Platygastridae). Memoirs of the Entomological Society of Canada 147: 1—214.
 Masner L., García RJL (2002). The genera of Diapriinae (Hymenoptera: Diapriidae) in the New World. Bulletin of the American Museum of Natural History 268: 1—138.
 Early J.W., Masner L., Johnson, NF (2007). Revision of Archaeoteleia Masner (Hymenoptera: Platygastroidea, Scelionidae). Zootaxa 1655: 1—48.
 Mikó I., Vilhelmsen L, Johnson NF, Masner L, Pénzes Z. (2007). Skeletomusculature of Scelionidae (Hymenoptera: Platygastroidea): head and mesosoma. Zootaxa 1571: 1—78.
 Johnson N. F., Masner L, Musetti L, van Noort S, Rajmohana K, Darling DC, Guidotti A, Polaszek, A. (2008). Revision of world species of the genus Heptascelio Kief er (Hymenoptera: Platygastroidea, Platygastridae). Zootaxa 1776: 1—51.
 Johnson N. F., Masner L., Musetti L. (2008). Review of genera of the tribe Sparasionini (Hymenoptera: Platygastroidea, Scelionidae), and description of two new genera from the New World. American Museum Novitates 3629: 1—24.
 Taekul C., Johnson NF, Masner L, Rajmohana K, Chen S-P. (2008). Revision of the world species of the genus Fusicornia Risbec (Hymenoptera: Platygastridae: Scelioninae). Zootaxa 1966: 1—52.
 Talamas E. J., Johnson NF, van Noort S, Masner L., Polaszek A. (2009). Revision of world species of the genus Oreiscelio Kiefer (Hymenoptera, Platygastroidea, Platygastridae). Zookeys 6: 1—68.
 Yoder M. J., Valerio A. A., Masner L., Johnson N. F. (2009). Identity and synonymy of Dicroscelio Kief er and description of Axea, a new genus from tropical Africa and Asia (Hymenoptera: Platygastroidea: Platygastridae). Zootaxa 2003: 1—45.

Примечания

Литература 
 . In: Johnson, N. F. (ed.) Advances in the systematics of Hymenoptera. Festschrift in honour of Lubomír Masner. Pp.1—398.

Ссылки 
 
 
 

Энтомологи Канады
Энтомологи XX века
Гименоптерологи
Энтомологи по алфавиту